LGC (motorfietsmerk), een merk van motors